Суперкубок Франції з футболу 2013 — 37-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 серпня 2013 між чемпіоном Франції  та володарем кубка Франції «Бордо».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2013
Франція
2013 у французькому спорті